Bohai (land), historisch land in Azië
 Bohai (zee), grote baai van de Gele Zee